La saison 2016-2017 du championnat de Tunisie de football de Ligue III Niveau 1 oppose 48 clubs semi-professionnels répartis en deux poules, en matchs aller et retour, dont douze promus de Ligue III Niveau 2 et trois relégués de Ligue II. La première place de chaque groupe permet de monter en Ligue II lors de la saison suivante alors que les quatre dernières places de chaque groupe sont synonymes de relégation en Ligue III Niveau 2.

Participants et localisation

Groupe A 
 Association Mégrine Sport
 Aigle sportif de Metline
 Avenir sportif de Mohamedia
 Avenir sportif d'Oued Ellil
 Avenir sportif de La Soukra
 Club olympique des transports
 El Ahly Mateur
 Étoile sportive de Radès
 Jeunesse sportive d'El Omrane
 Mouldiet Manouba
 STIR sportive de Zarzouna
 Vague sportive de Menzel Abderrahmane

Groupe B 
 Aigle sportif de Jilma
 Avenir sportif keffois de Barnoussa
 Avenir sportif de Soliman
 Club sportif de Makthar
 Dahmani Athletic Club
 Espoir sportif de Haffouz
 Étoile sportive de Béni Khalled
 Étoile sportive du Fahs
 Étoile sportive d'Oueslatia
 Réussite sportive de Sbiba
 Union sportive de Bousalem
 Union sportive de Sbeïtla

Groupe C 
 Avenir sportif de Rejiche
 Club Ahly Bouhjar
 Club sportif de Bembla
 Croissant sportif chebbien
 Club sportif de Hergla
 Club sportif hilalien
 El Makarem de Mahdia
 Hirondelle sportive de Kalâa Kebira
 Kalâa Sport
 Sporting Club de Moknine
 Stade soussien
 Union sportive de Ksour Essef

Groupe D 
 Club sportif de Jebiniana
 Croissant sportif de Redeyef
 Espoir sportif de Jerba
 Étoile sportive d'El Jem
 Étoile sportive de Fériana
 Flèche sportive de Gafsa-Ksar
 La Palme sportive de Tozeur
 Océano Club de Kerkennah
 Progrès sportif de Sakiet Eddaïer
 Union sportive de Métouia
 Wided sportif d'El Hamma
 Zitouna sportive de Chammakh

Première phase

Groupe A 

|valign=top align=left width=33%|

|}

Groupe B 

|valign=top align=left width=33%|

|}

Groupe C 

|valign=top align=left width=33%|

|}

Groupe D 

|valign=top align=left width=33%|

|}

Matchs de barrage 
Les deux meilleurs cinquièmes au classement fair-play restent définitivement en Ligue III alors que les deux moins bons cinquièmes, sixièmes et septièmes ainsi que les deux meilleurs huitièmes au classement fair-play s'affrontent en quatre matchs de barrage avec les premiers de chaque groupe de la Ligue IV. Les vainqueurs de ces confrontations restent en Ligue III, les perdants étant relégués en Ligue IV avec les deux moins bons huitièmes au classement fair-play.

Références 

2016-2017
Football M3
Tunisie M3
Championnat M3